Oltrarno steht für:
 Ortsteil der Gemeinde Calcinaia, Provinz Pisa, Italien
 Oltrarno (Florenz), Stadtbezirk Quartiere 1 (Centro Centro Storico) von Florenz, Italien